Le Championnat de double WTA est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1985 se dispute à Tokyo du 5 au .

L'épreuve de double voit s'imposer Kathy Jordan et Elizabeth Smylie.

Résultats en double

Parcours 
Sept équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de double WTA
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1985
Championnat Double
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en avril 1985